Sandri ist der Familienname folgender Personen:

 Clara Sandri (1918–2004), Schweizer Laborantin
 Giuseppe Sandri MCCJ (1946–2019), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Witbank
 Guglielmo Sandri (1906–1961), italienischer Automobil- und Motorradrennfahrer
 Leonardo Sandri (* 1943), Kurienerzbischof der römisch-katholischen Kirche
 Lionello Levi Sandri (1910–1991), italienischer Europapolitiker und EWG-Kommissar

Siehe auch:
 Santri
 Sandro (Namensartikel)